Pride 14: Clash of the Titans foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu na Yokohama Arena em Yokohama, Japão em . Esse evento foi a estréia no PRIDE do ex-Campeão Meio Pesado do UFC Chuck Liddell e a lenda do Vale Tudo Jose Landi-Jons.

Card Oficial

Ligações Externas 

2001 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2001